Syngrapha pyrenaica är en fjärilsart som beskrevs av George Francis Hampson 1913. Syngrapha pyrenaica ingår i släktet Syngrapha och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn
pyrenaica